

Persone
Antonio Giraudo – ex dirigente sportivo italiano
Ernesto Giraudo – calciatore italiano
Franco Giraudo – calciatore e allenatore di calcio italiano
Giovanni Giraudo – funzionario e politico italiano
Jérôme Giraudo – pilota motociclistico francese
Raoul Giraudo – calciatore francese

Pagine correlate
Giraud